Miejscowości w USA:
 South Bristol – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 South Bristol – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
Gminy w USA:
 South Bristol (ang. South Bristol Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 South Bristol (ang. South Bristol Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario